Arcuri ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Arcuri (* 1985), amerikanische Technologieunternehmerin
 Manuela Arcuri (* 1977), italienische Schauspielerin und Model
 Mike Arcuri (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Serge Arcuri (* 1954), kanadischer Komponist
 Sergio Arcuri (* 1974), italienischer Schauspieler